Э́лтон Та́йрон Брэнд (; родился 11 марта 1979 года в Кортлендт-Мэноре, штат Нью-Йорк) — американский профессиональный баскетболист. В настоящее время работает генеральным менеджером клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Севенти Сиксерс». До занятия административной должности он играл за такие команды, как «Филадельфия Севенти Сиксерс», «Чикаго Буллз», «Лос-Анджелес Клипперс», «Даллас Маверикс» и «Атланта Хокс».

Карьера игрока 
Раньше Брэнд выступал за «Чикаго Буллз», «Лос-Анджелес Клипперс», «Филадельфия Севенти Сиксерс», «Даллас Маверикс» и «Атланта Хокс». Играет на позиции тяжёлого форварда. Был выбран на драфте НБА 1999 года под первым номером командой «Чикаго Буллз», по итогам своего дебютного сезона разделил звание новичка года со Стивом Фрэнсисом. Дважды, в 2002 и 2006 годах, принимал участие в Матче всех звёзд НБА.

20 октября 2016 года объявил о завершении игровой карьеры.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика на Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Игроки «Дьюк Блю Девилз» (баскетбол)
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Атланта Хокс»